Lycia congeneraria är en fjärilsart som beskrevs av Hübner 1796/99. Lycia congeneraria ingår i släktet Lycia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
congeneraria